John Barrasso, Amerikaans politicus uit Wyoming
 Tom Barrasso, Amerikaans voormalig ijshockeydoelman

Zie ook 
 Barroso (doorverwijspagina)